EPC (от ) — способ контрактования в строительной отрасли.

Описание 
При использовании EPC-контракта, контрактор выполняет:
 Инжиниринг (engineering) — изыскательные, проектные и согласовательные работы;
 Снабжение (procurement) — производит выбор и закупку материалов и оборудования для выполнения всего проекта;
 Строительство (construction) — выполняет строительные, сборочные и пусконаладочные работы.

В некоторых случаях контрактор несёт на себе риски по выполнению графика работ, а также по выполнению бюджета, с фиксацией цены по EPC-контракту. В этом случае при изменении цен у субподрядчиков или при возникновении не учтенных в контракте работ или затрат, контрактор покрывает такие расходы самостоятельно. В таких случаях цена всего EPC-контракта объявляется контрактором заказчику единой (паушальной) суммой.

Встречаются и разновидности EPC-контракта — например, «EP» — контрактором выполняются только стадии «E» и «P», а строительство выполняется заказчиком самостоятельно.

Обязательства контрактора и заказчика 
После заключения EPC-контракта, контрактор становится ответственным за выполнение проекта, согласно определенным в контракте условиям. EPC-контрактор может на свой страх и риск привлекать субподрядчиков и поставщиков материалов и оборудования, для выполнения различных частей проекта. После выполнения этапов работ заказчик выплачивает контрактору причитающееся вознаграждение за вычетом уже выплаченных авансов.

Проекты выполняются успешно в случае, если заказчик:
 фиксирует в контракте план финансирования;
 фиксирует в контракте рамки и уровень качества работ;
 фиксирует в контракте этапность и сроки работ;
 чётко определяет размеры штрафов и условия, при которых они накладываются

Проекты выполняются успешно в случае, если контрактор:
 Перекладывает соответствующие условия EPC-контракта на субподрядчиков и поставщиков;
 Выдерживает сроки и этапность
 Тщательно контролирует выполнение работ, чтобы избежать ошибок и необходимости их устранять.

Фактор фиксирования цены 
Основным аргументом выбора заказчика EPC-контракта является фиксирование цены контракта. Однако в случае вмешательства заказчика на этапе реализации контракта и внесения изменений в контракт, должна быть предусмотрена процедура внесения таких изменений, с соответствующей коррекцией цен, сроков, качества и рисков.

Ответственность заказчика 
Чтобы успешно реализовать проект заказчик должен выбирать опытного EPC-контрактора. При этом заказчик обязательно проверяет основные этапы реализации контракта с помощью своих или привлеченных независимых специалистов.

См. также
 Строительная инженерия
 EPCM

Примечания 

Организация и управление в строительстве
Экономика строительства